Vandières ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:
 Vandières (Marne)
 Vandières (Meurthe-et-Moselle)

Vandières ist ein Namensteil folgender Personen:
 Abel François Poisson de Vandières (1727–1781), französischer Verwaltungsbeamter